Kierisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kierisaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Kierisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar